Masseria Catalano ima više značenja:
 Masseria Catalano, Benevento
 Masseria Catalano, Taranto